Бачомобампо има више значења:

 Бачомобампо (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бачомобампо (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику